Bohdanovce ist der Name folgender Orte:

 Gemeinde Bohdanovce im Okres Košice-okolie in der Slowakei, siehe Bohdanovce (Košice-okolie)
 Gemeinde Bohdanovce nad Trnavou im Okres Trnava  in der Slowakei